

Personnalités 

 Jacques François Henri Deplanque (1766-1802), général français ;
 Marion Deplanque (née en 1981), navigatrice française ;
 Paulette Deplanque dite Paulette Dubost (1910-2011), actrice française ;
  (né en 1950), chimiste allemand.

Voir aussi